

Persone 
 Allen Dorfman– criminale statunitense \
 Ariel Dorfman – scrittore cileno
 David Dorfman – attore statunitense
 Iosif Dorfman – scacchista francese di origine sovietica
 Tommy Dorfman – attore statunitense
 Xavier Dorfman – canottiere francese

Altro
Dorfman – film del 2011 diretto da Brad Leong

Pagine correlate 
Dorfmann